Провинциа́л (ж. р. провинциалка) — многозначное слово:

 Провинциал — житель провинции.
 «Провинциал» — прозвище, ярлык для человека с ограниченными взглядами и интересами, с узким кругозором и т. п. (прозвище — дерёвня)
 Провинциал-фискал — учреждённая при Петре I должность тайного надзора за делами в губерниях.
  (провинциальный приор) — руководитель провинции (либо глава отдельной конгрегации) того или иного монашеского ордена (например, доминиканского).
 «Провинциал» — российский криминальный сериал (16 серий) 2013 года.
 «Провинциалы» — российский телесериал 2002 года.

См. также 
 Провинциалка
 Провинциализм